Algonquin Park ist der Name folgender Parkanlagen in Kanada:

 Algonquin Park (Manitoba) in Manitoba
 Algonquin Provincial Park in Ontario